Ting se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Han-po Ting
 Kwang Chi Ting